Сан Естебан де Ехипто има више значења:

 Сан Естебан де Ехипто, Ел Барсино (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Естебан де Ехипто (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику